Treichl ist der Nachname von mehreren Personen:

 Angehörige der Wiener Großbürgerfamilie Treichl (Familie)
Andreas Treichl (* 1952), österreichischer Bankmanager
Desirée Treichl-Stürgkh (* 1964), bekannt als Organisatorin des Wiener Opernballes
Heinrich Treichl (1913–2014), österreichischer Bankmanager
Wolfgang Treichl (1915–1944), österreichischer Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime

 Weitere:
Markus Treichl (* 1993), österreichischer Bobfahrer
Leonhard Treichl (1932–1999), österreichischer Politiker (SPÖ)
Traudl Treichl (* 1950), deutsche Skirennläuferin

Siehe auch:
 Treichel